Clover signifie trèfle en anglais. Il désigne notamment :

Musique 
The Clovers, un groupe vocal populaire dans les années 1950s ;
 , un groupe américain de country rock actif de 1967 à 1978, qui joua avec Elvis Costello, alimentera après sa dissolution plusieurs groupes de rock californien (dont le collectif Huey Lewis and the News).
 Clover, un duo français de pop/electro formé en 2002 de Charlotte Savary et Garin Le Thuc qui a sorti un unique album en  (World's End Lane - Undercover/Naïve).
 Clover (chanson de Sifow), sortie en 2006

Manga/japanime 
 Le titre original du manga Trèfle, de CLAMP
 Clover, le titre d'un manga de Hirakawa Tetsuhiro publié par 12 bis
Clover Ewing, une des trois héroïnes de la série animée Totally Spies !

Jeu vidéo 
 Le studio de développement de jeux vidéo Clover Studio.
 Clover, personnage présent dans la série de jeu video Nonary games (999 et Virtue's last reward)

Patronyme 

 Elzada Clover (1897-1980), botaniste américaine.